Bubulc (en llatí Bubulcus, que significa bover, o el que guarda els bous) era un nom de família de la gens Júnia. Només hi ha dues persones d'aquesta família mencionades als Fasti Capitolini: Caius Junius Bubulcus Brutus i Caius Junius Brutus Bubulcus, i tots dos van ser cònsols. Podrien haver pertangut als Bruti, i no a una branca diferent de la gens Júnia.

Referències 

Famílies de les gens